Халды:

 Халды — народность, населявшая в эпоху бронзового века юго-восточное черноморское побережье (ныне часть Турции).
 Халды — село в Селтинском районе Удмуртской Республики.